Six of the Best – tytuł albumu wydanego przez anarchopunkowy zespół Oi Polloi ze Szkocji. Materiał został wydany przez Rugger Bugger Discs Records w 2002 roku.

Lista utworów 
 Punx 'n Skins
 Stop vivsection now
 Boot down the door
 No filthy nuclear power
 Hands off Nicaragua
 Scum
 They shoot children don't they?
 Resist the atomic menace
 Reach for the light
 Dealer in death
 Omnicide
 Victims of a gas attack
 Die for BP
 Rich man's world
 Guilty (original version)
 Guilty
 John Major- fuck you
 Bash the fash
 The right to choose
 Victims of a gas attack
 When two men kiss
 The only release?
 THC
 Sex with strangers
 Simon Weston
 Meine Augen

Albumy Oi Polloi
Albumy kompilacyjne
Albumy muzyczne wydane w roku 2002